

Географічні об'єкти 

 Істра — місто у Московській області РФ.
 Істра — муніципальне утворення у Московській області РФ з центром у місті Істра.
 Істра — селище у Красногорському районі Московської області
 Істра — річка в Московській області.

Інше 
 «Істра» — футбольний клуб який базується у місті Істра Московської області.
 «Істра» — танкер Чорноморського флоту РФ.